Первый дивизион 1977 () — 33-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «Лиллестрём».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1977
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1977 году